Plouguiel  (en bretón, Priel) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d’Armor, en el distrito de Lannion y cantón de Tréguier.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Localidades de Costas de Armor